Манолова може да се отнася за:
 Мария Манолова (р. 1963), българска биатлонистка
 Мая Манолова (р. 1965), български политик